De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Litouwen, waar men in november 1915 dertien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1915
Geschiedenis van Litouwen